Кевін Портер (,  12 березня 1986, Нортвіль, Мічиган) — американський хокеїст, центральний нападник клубу НХЛ «Баффало Сейбрс».

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2002 року в ХЛСШ.

2004 року був обраний на драфті НХЛ під 119-м загальним номером командою «Фінікс Койотс».

Захищав кольори професійних команд «Фінікс Койотс», «Колорадо Аваланч» та «Піттсбург Пінгвінс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Баффало Сейбрс».

В 2016 році, виступаючи за «Піттсбург Пінгвінс», став володарем Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

Американські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Аризона Койотс»
Спортсмени з Мічигану
Уродженці Детройта